Tallinn Trophy 2017 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 21 do 26 listopada 2017 roku w hali Tondiraba Ice Hall w Tallinnie.

Wśród solistów triumfował Rosjanin Dmitrij Alijew, natomiast w rywalizacji solistek jego rodaczka Stanisława Konstantinowa. W parach sportowych triumfowali Australijczycy Jekatierina Aleksandrowska i Harley Windsor, natomiast wśród par tanecznych reprezentanci Polski Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Estonii